La denominación Condado de McLean puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de McLean, condado de Dakota del Norte.
 Condado de McLean, condado de Illinois.
 Condado de McLean, condado de Kentucky.